943 км, 943-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 943 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Харьковская область). Код 454822
 943 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 635414
 943 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 294724